Колорадо Рокиз в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 170

Май 

 Игр: 25
 Выигрышей: 14
 Поражений: 11
 Процент побед: 56
 Очков набрано: 156
 Очков пропущено: 147

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 209
 Очков пропущено: 177

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 167

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 16
 Поражений: 14
 Процент побед: 53.33
 Очков набрано: 187
 Очков пропущено: 162

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 141

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Колорадо Рокиз
МЛБ в сезоне 1996